Il doppio  del Busan Open Challenger Tennis 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Yuki Bhambri e Divij Sharan erano i detentori del titolo.

Bhambri quest'anno non ha partecipato, mentre Sharan ha fatto coppia con Purav Raja, ma ha perso nel 1º turno contro Alex Bogomolov, Jr. e Dudi Sela.

Peng Hsien-yin e Yang Tsung-hua hanno battuto in finale Jeong Suk-young e Lim Yong-kyu 6–4, 6–3.

Teste di serie

  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (primo turno)
  Purav Raja /  Divij Sharan (primo turno)

  Philipp Oswald /  Andreas Siljeström (quarti di finale)
  Rik De Voest /  Chris Guccione (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

Busan Open Challenger Tennis 2013
ATP Challenger Tour 2013